Зайберт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зайберт, Виктор Фёдорович (1947—2022) — советский и казахстанский археолог.
 Зайберт, Вилли (1908—1976) — штандартенфюрер СС, заместитель командира Айнзацгруппы D с мая 1941 по июнь 1942 года.
 Зайберт, Йохен (род. 1972) — немецкий рок-музыкант, ведущий гитарист и программист.
 Зайберт, Штеффен (род. 1960) — немецкий государственный деятель и журналист. Глава отдела прессы и информации Федерального правительства Германии.